Il doppio del torneo di tennis Campos Challenger 1994, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Patricio Arnold e Richard Matuszewski che hanno battuto in finale Marcelo Saliola e Fabio Silberberg 6-3, 6-4.

Teste di serie 

 Patricio Arnold /  Richard Matuszewski (Campioni)
 Nelson Aerts /  Danilo Marcelino (quarti di finale)

 Juan-Carlos Bianchi /  Óscar Ortiz (semifinali)
 Marcelo Rebolledo /  Felipe Rivera (semifinali)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Campos Challenger 1994